Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, un clos ou une rue des Mouettes :

Belgique 
 Clos et avenue des Mouettes à Bruxelles
 Clos des Mouettes à Ottignies-Louvain-la-Neuve
 Rue des Mouettes à Tournai

France 
 Rue des Mouettes à Annecy-le-Vieux
 Avenue des Mouettes à Saint-Hilaire-de-Riez
 Avenue des Mouettes à Saint-Laurent-du-Var
 Rue des Mouettes à Montpellier

Notes et références 

Mouettes Rue